Рохозец може бити:

 Рохозец (Брно-околина), насељено мјесто у округу Брно-околина, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Рохозец (Кутна Хора), насељено мјесто у округу Кутна Хора, Средњочешки крај, Чешка Република